Sezon (1947/1948) był 4. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Tytuł zdobyła drużyna Freidig SK.

1. runda

Dystrykt I

Dystrykt II (Grupa A)

Dystrykt II (Grupa B)

Dystrykt III

Dystrykt IV (Grupa A)

Dystrykt IV (Grupa B)

Dystrykt V (Grupa A)

Dystrykt V (Grupa B)

Dystrykt VI

Dystrykt VII

Dystrykt VIII

2. runda

O mistrzostwo

Baraże o ćwierćfinał 
 Vålerenga Fotball - Mjøndalen IF 0-2, 2-2
 Storm - Ørn 2-1, 2-0
 Viking FK - Donn Kristiansand 2-1, 4-2

Ćwierćfinały 
 Mjøndalen IF - Storm 0-0, 1-0
 Kapp - Sparta Sarpsborgs 2-3, 2-4
 Viking FK - SK Brann 2-0, 3-0
 Freidig SK - Kristiansund BK 4-1, 1-4

Półfinały 
 Sparta Sarpsborgs - Mjøndalen IF 2-0
 Viking FK - Freidig SK 2-2, 1-2

Finał 
 Freidig SK - Sparta Sarpsborgs 2-1

O utrzymanie

Kwalifikacje do baraży 
 Birkebeineren - Sandaker 2-1 0-2

Grupa spadkowa A

Grupa spadkowa B

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
1947 w Norwegii
1948 w Norwegii